Mont de la Selle kan syfta på följande platser:

Haiti 

 Montagne Terrible, berg, Ouest, 
 Chaîne de la Selle, berg, Ouest, 

Robotskapade Haitiförgreningar